Angelina Grimké est le nom de deux personnalités américaines appartenant à la même famille :
 Angelina Emily Grimké (1805-1879), abolitionniste et militante féministe américaine.
 Angelina Weld Grimké (1880-1958), nièce de la précédente, journaliste et poétesse afro-américaine, figure de la Renaissance de Harlem.
 Sarah Grimké (1792–1873), sœur de la première, abolitionniste et féministe américaine.
 Francis James Grimké (1850–1937), pasteur presbytérien américain.
 Grimke, cratère d'impact sur Vénus, nommé en l'honneur de Sarah Grimké.